Safiabad (), peut faire référence à :

 Safiabad (Bushehr), un village dans la province de Bushehr en Iran.
 Safiabad, Chaharmahal et Bakhtiari, un village dans la province de Chaharmahal et Bakhtiari en Iran.
 Safiabad (Fars), un village dans la province du Fars en Iran.
 Safiabad (Golestan), un village dans la province du Golestan en Iran.
 Safiabad (Kashan), un village dans la province d'Ispahan en Iran.
 Safiabad (Mobarakeh), un village dans la province d'Ispahan en Iran.
 Safiabad (Nain), un village dans la province d'Ispahan en Iran.
 Safiabad-e Now, un village dans la province d'Ispahan en Iran.
 Safiabad (Rafsanjan), un village dans la province de Kerman en Iran.
 Safiabad (Shahr-e Babak), un village dans la province de Kerman en Iran.
 Safiabad (Kermanchah), un village dans la province de Kermanchah en Iran.
 Safiabad (Javanrud), un village dans la province de Kermanshah en Iran.
 Safiabad (Khouzistan), une ville dans la province du Khuzestan en Iran.
 Centre agricole et horticole de Safiabad, dans la province du Khuzestan en Iran.
 Safiabad (Kurdistan), un village dans la province du Kurdistan en Iran.
 Safiabad (Qareh Chay), un village dans la province de Markazi en Iran.
 Safiabad (Shahsavan Kandi), un village dans la province de Markazi en Iran.
 Safiabad, un autre nom pour Seyfabad (Markazi).
 Safiabad-e Makanizeh, un village dans la province de Markazi en Iran.
 Safiabad (Khorasan Nord), une ville dans le nord de la province du Khorasan en Iran.
 Safiabad (Chenaran), un village dans la province du Khorasan en Iran.
 Safiabad (Joghatai), un village dans la province du Khorasan en Iran.
 Safiabad, Torqabeh et Shandiz, un village dans la province du Khorasan en Iran.
 Safiabad (Zaveh), un village dans la province du Khorasan en Iran.
 Safiabad (Qom), un village dans la province de Qom en Iran.
 Safiabad (Téhéran), un village dans la province de Téhéran en Iran.
 Safiabad (Yazd), un village dans la province de Yazd en Iran.
 Safiabad (Zanjan), un village dans la province de Zanjan en Iran.
 District rural de Safiabad, dans le nord de la province du Khorasan en Iran.

Voir aussi 
 Shafiabad (homonymie)

Homonymie de toponyme